é uma arte marcial japonesa que se desenvolveu em Oquinaua como uma arte marcial palaciana, isto é, somente era praticada pelos descendentes da família real, que reinava no castelo de Shuri. Apesar de ser nativa de Oquinaua, não tinha qualquer relação com o caratê. Suas técnicas estavam mais próximas do aiquidô.

Ver também 
 Caratê

Artes marciais do Japão
Gotende